Francisco Franco y Martínez-Bordiú (Palacio Real de El Pardo, 9 de diciembre de 1954),  marqués de Villaverde, más conocido como Francis Franco, es un empresario español, nieto del dictador Francisco Franco. Fue  señor de Meirás desde 1989 hasta la supresión del título en 2022 tras la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Biografía 

Francisco Franco es el primer hijo varón de María del Carmen Franco y Polo y de Cristóbal Martínez-Bordiú, siendo él su tercer hijo después de sus hermanas María del Carmen y María de la O, y antes de sus otros hermanos, María del Mar, José Cristóbal, María de Aránzazu y Jaime Felipe.

Siendo el primer nieto varón del general y dictador Francisco Franco, éste le mandó invertir sus apellidos para perpetuar la estirpe de los Franco. No obstante, no se decidió a estudiar la carrera militar, sino que quiso ser ingeniero agrónomo, aunque finalmente optó por estudiar Medicina, carrera que nunca llegó a ejercer. Durante años se dedicó a los negocios inmobiliarios y actualmente posee diversas empresas.

Francis Franco contrajo matrimonio el 18 de diciembre de 1981 con María de Suelves y Figueroa, descendiente de Francisco de Paula de Borbón y Castellví. Con ella tuvo dos hijos, Francisco Franco de Suelves nacido el 30 de noviembre de 1982, y Juan José Franco de Suelves nacido el 29 de septiembre de 1985, ambos en Madrid. La pareja se divorció en 1992.

Tres años después de su divorcio, en 1994, conoció a Miriam Guisasola Carrión, con quien tuvo a Álvaro Franco y Guisasola, nacido el 15 de agosto de 1994, y a Miriam Franco y Guisasola, nacida el 5 de febrero de 1996, y con la que contrajo matrimonio nuevamente en el 2001. Posteriormente, en 2009, Franco se separó de Miriam y llegaron a divorciarse en 2014.

En 2014 fue juzgado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Calamocha (Teruel) por dos delitos de atentado contra la autoridad y contra la seguridad vial tras los hechos ocurridos dos años antes, cuando Franco embistió presuntamente contra un todoterreno de la Guardia Civil, en una pista forestal, al intentar eludir a los agentes en un vehículo ocupado por cazadores furtivos.
En febrero de 2018, el Juzgado de lo Penal de Teruel determinó a Francis Franco culpable de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, de un delito de daños y otro de conducción temeraria. Fue consecuentemente condenado a 30 meses de prisión y a una multa económica. Posteriormente, sin embargo, fue absuelto por falta de pruebas por la Audiencia Provincial de Teruel.

Negocios 
Es el administrador de los negocios familiares.

Sus incursiones también se han centrado en la explotación y gestión de todo tipo de establecimientos sanitarios y laboratorios de análisis, así como en el sector de las telecomunicaciones e Internet.

Herencia nobiliaria
En el año 2013, su hermana Carmen reclamó su derecho legítimo de poseer el marquesado de Villaverde, teniendo en cuenta que es la primogénita del matrimonio Martínez-Bordiú y Franco, título que heredó Francis tras ser apartada de ello por su condición de mujer. Viendo que la ley se pondría de su parte, Carmen Franco y Polo, madre de ambos, estableció que cuando ella fallezca, Francis pasaría a ser  duque de Franco, y debería ceder a su hermana Carmen el marquesado, pasando ella a ser  marquesa de Villaverde.

El deseo de la matriarca no se cumplió, Francisco se quedó con el marquesado y fue Carmen quien finalmente heredó el ducado de Franco el 4 de julio de 2018.

Acusaciones 
Francis Franco ha sido acusado de delitos en tres ocasiones. El primer caso ocurrió en el año 1977, a la edad de 22 años, cuando fue acusado de cazador furtivo junto a Julio Ribera, condenados los dos a un mes y medio de arresto mayor, y a la retirada de la licencia de armas de caza durante dos años por el Juzgado de Primera Instancia de Tortosa.

En el verano de 2009, según lo recogido en medios de comunicación, llegando tarde a coger el AVE de Zaragoza, se habría saltado la barrera de seguridad del andén para tratar de coger el tren, ocasión en que una vigilante de seguridad le impidió el acceso. Franco habría respondido con insultos xenófobos —por su condición de inmigrante— y agresión física, por lo cual los compañeros de la vigilante acudieron en su ayuda y le retuvieron hasta la llegada del Cuerpo Nacional de Policía; el presunto agresor fue denunciado por vulnerar la ley de seguridad ciudadana. No obstante, en el juicio se falló a su favor, condenando a la vigilante con una sanción económica.

La tercera ocasión fue en 2012, cuando fue acusado por la guardia civil de conducción temeraria y atentado a la autoridad. Condenado a 30 meses de cárcel por el Juzgado Penal de Teruel, fue posteriormente absuelto por falta de pruebas por la Audiencia Provincial de Teruel.

Obras 

 La naturaleza de Franco. Cuando mi abuelo era persona (2011)

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Genealogía Martínez-Bordiú

Nobles de España del siglo XXI
Marqueses de España
Francisco Franco
Nacidos en Madrid